Се́риков () — село на территории Варвинского района Черниговской области (Украина). Расположено на реке Журавка.

История 
Хутор Сериков основан в XIX веке. Находился в составе Антониевской волости 1-го стана Пирятинского уезда. В 1923-1930-х годах входил в состав Вавринского района Прилуцкого округа.

Население 
Согласно переписи 1925 года хутор имел 44 двора, численность населения составляла 208 жителей.

В 1930 году в хуторе было 47 дворов и 229 жителей

По переписи населения СССР 1989 года численность наличного населения села составляла 21 человек (7 мужчин и 14 женщин). В 1996 году — 11 дворов, 14 жителей. По переписи населения Украины 2001 года в селе проживало 7 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Варвинского района